HMS Defence kan syfta på:

 HMS Defence – ett fartyg i Royal Navy sjösatt 1763
 HMS Defence –ett 74-kanoners linjeskepp i Royal Navy byggd 1815 och höggs upp 1857
 HMS Defence – ett bepansrat skepp i Royal Navy sjösatt 1861 skrotad 1935
 HMS Defence – en pansarkryssare i Royal Navy sjösatt 1907 som sänktes under slaget vid Jylland
 HMS Defence – en lätt kryssare i Royal Navy sjösatt 1945, år 1957 omdöpt till HMS Lion (C34)